Schachen (von mittelhochdeutsch schache, ‚Strauchwald‘ längs von Seen und Flüssen, später auch ‚Grasland‘ in solchen Lagen) heißen folgende geographische Objekte:
 ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, ‚Gehölz‘, siehe Schachen (Toponym)

Gemeinden:
 Schachen bei Vorau, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark, Österreich

Ortsteile in Deutschland:
 Schachen (Albbruck), Ortsteil der Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schachen (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schachen (Argenbühl), Weiler im Gemeindeteil Christazhofen von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schachen (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schachen (Baindt), Weiler der Gemeinde Baindt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schachen (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Schachen (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Schachen (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schachen (Gersfeld), Ortsteil der Stadt Gersfeld (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Schachen (Horgenzell), Weiler im Gemeindeteil Zogenweiler von Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schachen (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Schachen (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Schachen (Kißlegg), Weiler im Gemeindeteil Immenried von Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bad Schachen, Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schachen (Leutkirch im Allgäu), Hof im Stadtteil Wuchzenhofen von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schachen (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schachen (Pirmasens), Stadtteil der kreisfreien Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Schachen (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schachen (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schachen (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Schachen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schachen (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schachen (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schachen (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachen (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Schachen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schachen (Wolfegg), Haus der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Ortsteile in Österreich:
 Schachen bei Furtpoint, Ortschaft von Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schachen bei Wolfshütte, Ortschaft von Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Eschenau), Ortschaft von Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schachen (Gemeinde Flachau), Ort bei Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Schachen (Gemeinde Mittersill), Gehöft bei Mittersill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schachen (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schachen (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schachen (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Schachen am Römerbach, Ortschaft und Katastralgemeinde von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schachen (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Schachen (Gemeinde Scheifling), Ortsteil von Scheifling, Bezirk Murau, Steiermark
 Schachen (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Ortsteile in der Schweiz:
 Schachen LU, Ortschaft und Bahnhof in der Gemeinde Werthenstein, Kanton Luzern
 Schachen (Bonstetten), Weiler von Bonstetten, Kanton Zürich
 Schachen (Deitingen), Weiler in der Gemeinde Deitingen, Kanton Solothurn
 Schachen (Glattfelden), Weiler von Glattfelden, Kanton Zürich
 Schachen (Herisau), ein Ortsteil und Bahnhof in der Gemeinde Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Schachen (Muotathal), Ortsteil der Gemeinde Muotathal, Kanton Schwyz
 Schachen (Reute), Ortsteil der Gemeinde Reute, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Schachen (Utzenstorf), Ortsteil der Gemeinde Utzenstorf, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Berge:
 Schachen (Wetterstein), 1870 m, im Wettersteingebirge, Bayern, Deutschland
 Schachen (Schwäbische Alb), 796 m, auf der Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schachen (Rhön), 857 m, östlich des Mittelberges in der Rhön, Markt Wildflecken, Bayern, Deutschland

Schutzgebiete:
 Schachen (Bannwald), ein Bannwald im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Schachenhaus, Königshaus am Schachen